Bägarlav (Cladonia) är ett släkte av lavar. De ingår i familjen Cladoniaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. I släktet ingår de olika arterna av bägarlav.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladonia